Nemeroff est le sixième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Pendant que Wellan et Hadrian tentent de retrouver Jenifael dans le désert, celle-ci apprend à connaître son ravisseur, Mahito, et comprend de plus en plus les raisons qui l’ont poussé à la capturer. Onyx, après avoir tenté un sortilège pour ramener son défunt fils Nemeroff de la mort, retourne sur Irianeth et y reçoit une visiteuse intéressante. Son invitée lui apprend comment aller voir au plus profond de son âme et ainsi avoir accès à toute sa puissance.

Napalhuaca, désormais Napashni qui a vu clairement que la reine Swan ne voulait pas d’elle au château d’Émeraude, cherche toujours Onyx. Elle apprend lentement mais sûrement comment se servir de certains pouvoirs qu’elle possède et elle s’en sert pour tenter de retrouver Onyx. Cependant, puisque celui-ci s’entoure d’un écran protecteur pour ne pas être dérangé, elle n’y arrive pas.

L’enlèvement du fils nouveau-né de Katil et du prince Atlance met en émoi la famille royale. La reine Swan, ses fils Fabian et Maximilien, Lassa et son fils Marek ainsi que l’ami de Fabian, Shvara partent à Zénor afin de découvrir ce qui est arrivé au petit Lucca. Ce n’est qu’arrivés à destination qu’ils apprennent le sortilège qu’Onyx a jeté et qu’ils découvrent que Nemeroff est en fait Nayati, un des enfants des dieux fondateurs, et que c’est Abussos lui-même qui le leur a repris. L'enfant leur est rendu au bout d'un certain temps débarrassé de l'âme de Nayati par Abussos.

Kaliska la fille de Kira et de Nahélé qui est en fait Lassa, découvre, dans de drôles de circonstances, un nouveau pouvoir en elle cependant son père étant un dieu lui aussi utilise un de ses pouvoirs pour améliorer  la situation délicate. Pendant ce temps de l’autre côté des volcans, Cornéliane découvre enfin qui elle est et en informe son ami intime Rami. Après tous ces rebondissements au château d’Émeraude, le prince Maximilien décide tout de même qu’il est temps pour lui d’unir sa vie à celle qu’il aime. Mais lors du mariage, un visiteur inattendu fait son apparition...

Annexes

Articles connexes 
 Lieux des Chevaliers d'Émeraude
 Peuples des Chevaliers d'Émeraude

Liens externes 
 

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2012
2012 en fantasy